

Sigle 
 Jackson 5 – gruppo musicale statunitense
 Jurassic 5 – gruppo alternative hip hop

Matematica 
 J5 – cupola pentagonale, uno dei solidi di Johnson

Musica 
 Joyrex J5 – extended play di Caustic Windows del 1992

Altro 
 Peugeot J5 – autoveicolo della Peugeot